Viktoria von Hannover ist der Name folgender Personen:

 Victoria (Vereinigtes Königreich) (1819–1901), Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland
 Viktoria Luise von Preußen (1892–1980), Prinzessin von Hannover